Dirk Schoon – vescovo vetero-cattolico olandese
 Milt Schoon – cestista statunitense
 Simon Schoon – insegnante e partigiano olandese